HMS „Queen Elizabeth” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od królowej Anglii – Elżbiety I Tudor:

 Pierwszy "Queen Elizabeth" był pancernikiem typu Queen Elizabeth, zwodowanym w 1913 i zezłomowanym w 1948.
 Drugi "Queen Elizabeth" miał być lotniskowcem typu CVA-01. Nigdy go nie zbudowano.
 Trzeci "Queen Elizabeth" jest lotniskowcem typu Queen Elizabeth, którego uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby w Royal Navy odbyła się 7 grud­nia 2017 roku w Portsmouth z udziałem kró­lowej Elżbiety II.

Zobacz też 
 HMS Elizabeth

Przypisy 

Queen Elizabeth